Die Scottish Football League Division One wurde 1964/65 zum 65. Mal ausgetragen. Es war zudem die 68. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 19. August 1964 und endete am 28. April 1965. In der Saison 1964/65 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum ersten und bisher einzigen Mal in der Vereinsgeschichte der FC Kilmarnock. Killie qualifizierte sich damit als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1965/66. Der Vizemeister, sowie die Dritt- und Viertplatzierte, Heart of Midlothian, Dunfermline Athletic und Hibernian Edinburgh qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierte sich Celtic Glasgow für den Europapokal der Pokalsieger. Der Airdrieonians FC und Third Lanark stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 30 Treffern Jim Forrest von den Glasgow Rangers.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1964/65 bei statto.com
 Scottish Division One 1964/65 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1964/65
1964 65